Oceanijski kup u hokeju na travi
Oceanijski kup u nogometu (eng. OFC Nations Cup)